Meravigliosamente – canzonetta in sette stanze attribuita a Giacomo da Lentini
 Meravigliosamente – album del 1979 dei Cugini di Campagna
 Meravigliosamente/Festa – singolo musicale del 1979 dei Cugini di Campagna, tratto dall'album Meravigliosamente
 Meravigliosamente – album del 1996 di Mauro Nardi